Tàntal
 Teraany, mesura astronòmica que equival a 1012 anys
 Codi ISO per al tàmil
 Tā, lletra de l'alfabet àrab
 ṯā, lletra de l'alfabet àrab
 TA, Traducció automàtica